PVF steht als Abkürzung für:

 Placerville Airport, Flughafen in Placerville, Kalifornien, USA nach dem IATA-Code
 Polyvinylfluorid, fluorhaltiges Polymer

Abkürzung